Kangaskorpi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1972-2009), joueur finlandais de football
 (né en 1975), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois